Виктор Первушин:
 Первушин, Виктор Александрович (1908—1991) — доктор наук, ректор Новосибирского института народного хозяйства.
 Первушин, Виктор Николаевич (1944—2016) — советский и российский физик-теоретик.